N.H.Holmgren kan som auktorsförkortning betyda:

 Noel Holmgren
 Noel Herman Holmgren

Robotskapade auktorsförkortningar